Кралув-Двур ( — букв. королевский двор) — город Чехии в районе Бероун Среднечешского края. Расположен на западе центральной части Чехии, в 39 км юго-западнее Праги и 4 км на юго-запад от административного центра района, г. Бероун на р. Литавка.

Через Кралув-Двур проходит европейский маршрут E50.

Третий по численности населения город района Бероун. По состоянию на 1 января 2014 г. в городе проживало 7 497 жителей.
Административно делится на 7 частей — Карлова-Гута, Кралув-Двур, Крыжатки, Левин, Почаплы, Поповице, Загожаны.

История 
Первое письменное упоминание о Почаплы (сегодня часть Кралува-Двура) датируется 1302 годом, первое упоминание о Кралув-Двуре датируется 1394 годом.

Достопримечательности 
 Ренессансный замок (1585)
 Церковь Вознесения (1733)
 Зоопарк (расположен в 30 км севернее от Градце Кралове (Hradec Králové). Один из самых красивых и знаменитых зоопарков Чехии, который лежит у подножья Корконош, был основан в 1946 году).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт г. Кралув-Двур

Города Среднечешского края